Марк Ю́ний Пенн () Марк Юний Пенн (претор)
 Марк Юний Пенн (консул)
 Марк Юний Пенн (народный трибун)